Нурбагандов, Магомед Нурбагандович
 Нурбагандов, Нурбаганд Магомедович